

Терекла — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Терекла — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан